Hey Now – singolo dei Real McCoy del 2000
 Hey Now (Mean Muggin) – singolo di Xzibit del 2004, dall'album Weapons of Mass Destruction
 Hey Now! (Remixes & Rarities) – album di Cyndi Lauper del 2005
 Hey Now – singolo di Adriana Evans del 2007
 Hey Now – singolo di Martin Solveig e The Cataracs del 2013